Fiodor Pietrow (bolszewik)
 Fiodor Pietrow (konstruktor)